Суперкубок Испании по футболу 2009 годов () — двухматчевый розыгрыш Суперкубка Испании, ежегодного футбольного турнира, в котором встречаются чемпионы Ла Лиги и обладатели Кубка Испании предыдущего сезона. В этом розыгрыше встречаются финалист Кубка Испании сезона 2008/09 «Атлетик Бильбао» и победитель чемпионата Испании сезона 2008/09 и обладатель Кубка Испании сезона 2008/09 «Барселона». Первый матч состоялся 16 августа на стадионе Сан-Мамес в Бильбао и завершился победой гостей — 1:2. Ответная игра состоялась 23 августа в Барселоне на стадионе Камп Ноу. «Барселона» победила 3:0 и завоевала трофей по сумме двух встреч — 5:1.

Детали матча

Первый матч

Ответный матч

См. также 
 Чемпионат Испании по футболу 2008/2009
 Кубок Испании по футболу 2008/2009
 ФК «Барселона» в сезоне 2008/2009

Ссылки 
 List of Super Cup Finals 2009 RSSSF.com

Суперкубок Испании по футболу
Футбол в Европе в 2009 году
Август 2009 года
События 16 августа
Спортивные соревнования в Бильбао
События 23 августа
Спортивные соревнования в Барселоне
Спорт в Испании в 2009 году
Матчи ФК «Атлетик Бильбао»